LZ 2, een zeppelin
 LZ-2 (Spanje), een weg op Lanzarote